Радюке́вич — белорусская фамилия. Известные носители:
 Радюкевич, Леонид Владимирович (род. 1932) — советский и российский инженер-металлург.
 Радюкевич, Михаил Николаевич (род.1961) — российский гитарист.
 Радюкевич, Юрий Демьянович — заместитель министра внутренних дел, начальник УВД МВД на транспорте Республики Беларусь.

См. также 
 Радзюкевич